{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (82101) - || 2001 FB21 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82102) - || 2001 FM21 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82103) - || 2001 FB22 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82104) - || 2001 FF25 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82105) - || 2001 FG26 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82106) - || 2001 FG45 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82107) - || 2001 FV45 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82108) - || 2001 FA46 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82109) - || 2001 FT46 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82110) - || 2001 FE48 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82111) - || 2001 FP50 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82112) - || 2001 FE55 || 20 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82113) - || 2001 FG61 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82114) - || 2001 FO66 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82115) - || 2001 FH67 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82116) - || 2001 FK71 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82117) - || 2001 FM72 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82118) - || 2001 FG73 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82119) - || 2001 FA76 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82120) - || 2001 FG76 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82121) - || 2001 FQ77 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82122) - || 2001 FR77 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82123) - || 2001 FY77 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82124) - || 2001 FO78 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82125) - || 2001 FM82 || 23 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82126) - || 2001 FS86 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82127) - || 2001 FX89 || 27 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (82128) - || 2001 FC91 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82129) - || 2001 FW99 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82130) - || 2001 FX99 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82131) - || 2001 FH110 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82132) - || 2001 FF111 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82133) - || 2001 FD113 || 18 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82134) - || 2001 FL119 || 20 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82135) - || 2001 FU120 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82136) - || 2001 FF121 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82137) - || 2001 FB123 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82138) - || 2001 FU123 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82139) - || 2001 FB124 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82140) - || 2001 FE124 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82141) - || 2001 FG130 || 29 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82142) - || 2001 FV130 || 20 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (82143) - || 2001 FF134 || 20 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82144) - || 2001 FG135 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82145) - || 2001 FJ144 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82146) - || 2001 FM150 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82147) - || 2001 FB156 || 26 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82148) - || 2001 FE159 || 29 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82149) - || 2001 FG162 || 30 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82150) - || 2001 FM162 || 30 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82151) - || 2001 FB165 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82152) - || 2001 FR169 || 23 maart 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (82153) Alemigliorini || 2001 FT169 || 23 maart 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (82154) - || 2001 FS170 || 24 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82155) - || 2001 FZ173 || 24 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (82156) - || 2001 FJ175 || 31 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82157) - || 2001 FM185 || 26 maart 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| (82158) - || 2001 FP185 || 26 maart 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| (82159) - || 2001 FY192 || 27 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82160) - || 2001 FF195 || 24 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82161) - || 2001 GC4 || 14 april 2001 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (82162) - || 2001 GO6 || 14 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82163) - || 2001 GA11 || 15 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82164) - || 2001 GF11 || 1 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82165) - || 2001 HC1 || 17 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82166) - || 2001 HA2 || 17 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82167) - || 2001 HV2 || 17 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82168) - || 2001 HW3 || 17 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (82169) - || 2001 HY3 || 18 april 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (82170) - || 2001 HR7 || 17 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (82171) - || 2001 HO9 || 16 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82172) - || 2001 HP9 || 16 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82173) - || 2001 HS10 || 16 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82174) - || 2001 HC11 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82175) - || 2001 HV11 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82176) - || 2001 HA12 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82177) - || 2001 HJ12 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82178) - || 2001 HB14 || 18 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (82179) - || 2001 HE16 || 22 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (82180) - || 2001 HJ16 || 23 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (82181) - || 2001 HV19 || 24 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (82182) - || 2001 HN22 || 22 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (82183) - || 2001 HR22 || 25 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (82184) - || 2001 HW22 || 26 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (82185) - || 2001 HD23 || 27 april 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (82186) - || 2001 HX24 || 28 april 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| (82187) - || 2001 HJ27 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82188) - || 2001 HN27 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82189) - || 2001 HN28 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82190) - || 2001 HY29 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82191) - || 2001 HA30 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82192) - || 2001 HX31 || 28 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (82193) - || 2001 HA34 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82194) - || 2001 HC34 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82195) - || 2001 HJ34 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82196) - || 2001 HU34 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82197) - || 2001 HH35 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82198) - || 2001 HC36 || 29 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82199) - || 2001 HG36 || 29 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82200) - || 2001 HO36 || 29 april 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten